Thomas Hale peut désigner :

 Thomas Hale (mort en 1759), écrivain et agronome britannique ;
 Thomas Egerton Hale (1832-1909), lieutenant-colonel britannique ;
 Thomas Hale (né en 1937), médecin et auteur américain.

Voir aussi